À l'origine, Jolicloud, géré par la société éponyme, était un système d'exploitation basé sur Linux et plus précisément sur les distributions Ubuntu et Debian. Jolicloud était alors destiné aux netbooks, ordinateurs à bas prix ayant des capacités limitées, et axé sur le Web 2.0 et le cloud computing (informatique en nuage). Cette distribution est actuellement abandonnée. Cet environnement est gratuit mais non libre, aucune source n'étant mise à disposition.

Plus tard,  Jolicloud devint multi-plateformes et désignait toute une famille d'applications dans les nuages. Elles permettaient à l'utilisateur de retrouver son interface (avec ses applications et ses documents) sur toute machine connectée à Internet via un navigateur, une application Chrome app (disponible sur le Chrome Web Store), un iPad ou encore sur Android.

La dernière version système d'exploitation de l'interface Jolicloud  s’appelait Joli OS et s'adressait à tous les ordinateurs.

Histoire 
Le projet est né durant l'été 2008 par une idée de Tariq Krim qui voulait créer un ordinateur portable « naturel » alliant les technologies vertes et un commerce équitable. Le projet était de développer un système libre et gratuit fonctionnant simplement et avec des services uniquement gratuits et le plus souvent en ligne et pouvant remplacer les services payants connus. Par exemple, OpenOffice ou Google Documents remplacent ici la suite Microsoft Office.

Le  a été lancée la première version stable (1.0) de Jolicloud. La dernière version stable (1.2) a été publiée le .
Le projet a été abandonné le  au profit d'un autre projet appelé dissident.

La société Jolicloud a été mise en liquidation judiciaire le

Fondateurs 
Le fondateur et chef de la direction (Chief Executive Officer) de Jolicloud etait Tariq Krim, un entrepreneur français à l'origine de Netvibes et GenerationMP3. Il etait accompagné par Romain Huet, cofondateur et lead développeur (Chief Technical Officer), ayant déjà eu l'occasion de travailler avec Tariq Krim lors d'un stage chez Netvibes.

Produits 

Jolicloud etait disponible :
 En tant qu'application web. En plus de la disponibilité sur le Chrome Web Store, les utilisateurs pouvait aller sur my.jolicloud.com depuis Firefox 4 (et supérieur), Safari 5 et l'iPad.
 Avec le système d'exploitation nommé Joli OS.
A  partir du , une version etait disponible sur la boutique d'application d'Android : Google Play.

Notes et références

Annexes

Articles connexes 
 Google Chrome OS : l'os en nuages selon Google.
 Chromium OS : la version open source de Google Chrome OS.

Liens externes 
  Site web officiel de Jolicloud
 Chrome Web Store
  
(en) Dissident : il s’agit du nouveau projet de l’équipe Jolicloud

Distribution dérivée de Debian
Distribution dérivée d'Ubuntu